Пантелиха — деревня в Суздальском районе Владимирской области России, входит в состав Селецкого сельского поселения.

География 
Деревня расположена в междуречье рек Нерль и Ирмес в 11 км на север от райцентра города Суздаль.

История 
В конце XIX — начале XX века деревня входила в состав Бородинской волости Суздальского уезда, с 1924 года — в составе Суздальской волости Владимирского уезда. В 1859 году в деревне числилось 20 дворов, в 1905 году — 36 дворов, в 1926 году — 61 дворов.

С 1929 года деревня входила в состав Романовского сельсовета Суздальского района, с 1986 года — в составе Весьского сельсовета, с 1992 года — в составе Омутского сельсовета, с 2005 года — в составе Селецкого сельского поселения.

Население

Примечания 

Населённые пункты Суздальского района